Bartholdy se poate referi la:

Jakob Ludwig Salomon Bartholdy (1779–1825), diplomat prusac
Georg Wilhelm Bartholdy (1765–1815), pedagog german
Felix Mendelssohn Bartholdy (1809–1847), compozitor și dirijor german

Vezi și
Bartholdi
Mendelssohn